Kardoes (vuurwapen), een houder voor de kruitlading bij vuurwapens
 Kardoes (windmolen)
 Helhond